Die Saison 2017/18 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die vierundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 16. September 2017 und endete am 21. April 2018. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde erneut der CV Mitteldeutschland, der Drittplatzierte TSV Giesen Grizzlys stieg in die 1. Bundesliga auf.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 DJK Delbrück
 VV Humann Essen
 TVA Hürth-Fischenich
 TSV Giesen Grizzlys
 SV Lindow-Gransee
 CV Mitteldeutschland
 Moerser SC
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Meister der Saison 2016/17 wurde Chemie Volley Mitteldeutschland, das auf den Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga verzichtete. Absteiger waren die Tecklenburger Land Volleys und die TSGL Schöneiche. Der SF Aligse zog freiwillig zurück.

Aus der Dritten Liga stiegen der SV Warnemünde (Nord) und der Moerser SC (West) in die 2. Bundesliga Nord auf. Darüber hinaus startete der VC Olympia Berlin mit Sonderspielrecht in das Spieljahr.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der TSV Grafing, Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 GSVE Delitzsch
 Oshino Volleys Eltmann
 SV Fellbach
 VI Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 TV/DJK Hammelburg
 SSC Karlsruhe
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TG 1862 Rüsselsheim II
 SV Schwaig
 TSV Unterhaching II

Nach der Saison 2016/17 verzichtete Meister Oshino Volleys Eltmann auf sein Aufstiegsrecht. Abgestiegen waren der VC Dresden und der TSV Georgii Allianz Stuttgart. Aus den Dritten Ligen kamen der TSV Unterhaching II (Ost) und der SSC Karlsruhe (Süd) in die zweithöchste deutsche Volleyball-Spielklasse. Wie schon in den Vorjahren hatten die VolleyYoungStars Friedrichshafen ein Sonderspielrecht. Ebenfalls mit Sonderspielrecht spielte das Volleyball-Internat Frankfurt, das zuvor in der 2. Bundesliga Nord aktiv war.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2017 18
Volleyballsaison 2017/18